En musique, le tempérament est une manière d'ajuster les hauteurs d'une gamme musicale.
 En psychologie, le tempérament désigne la constitution physique et l’ensemble des dispositions organiques innées du sujet. Le tempérament est la base physique à partir de laquelle émerge ensuite le caractère.
 En droit, le tempérament est l'assouplissement d'une norme.